Biografies:
 Amado Granell Mesado (Borriana, 1898 - 1972) 
 Empar Granell i Tormos (Borriana, 1945 -2010), mestra valenciana
 Enrique Granell (Barcelona, 1955), arquitecte i professor d'història de l'art i arquitectura 
 Jeroni Granell, diversos personatges
 Juan Granell Pascual (Borriana, 1912 - Madrid, 1962), polític valencià 
 Marc Granell i Rodríguez (València, 1953), poeta i traductor valencià
 Miquel Granell i Forcadell (Amposta, 1865 – Madrid, ?), pedagog espanyol
 Topònims:
 Granell és un barri de Sueca (Ribera Baixa).

Referències